Les Valerii Corvi sont des patriciens romains membres d'une branche de la gens des Valerii. Le cognomen Messalla a été donné à Manius Valerius Maximus Corvinus après qu'il a pris la ville de Messalla (Messine), pendant la première guerre punique. Ces descendants gardèrent ce surnom en lieu et place de Maximus et Corvus/Corvinus.

 Marcus Valerius Corvus, consul en 348, 346, 343 et  et dictateur en  ;
 Marcus Valerius Corvus, même homme ou fils du précédent, dictateur en  et consul en 300 et 
 Marcus Valerius Maximus Corvinus, frère ou fils du précédent, consul en 312 et  ;
 Manius Valerius Maximus Corvinus Messalla, fils du précédent, consul en  et censeur en  ;

À la fin de la République et au début de l'Empire, deux consuls, des Valerius Messalla, ont pour deuxième cognomen Corvinus :

 Marcus Valerius Messalla Corvinus (†9), fils du précédent, consul en 32 et  ;
 Marcus Valerius Messalla Corvinus, fils du précédent, consul en 58.

Corvus signifie « corbeau » et Corvinus « de corbeau ».